Иван Фёдорович ( — ) — княжич Белозерский.

Из княжеского рода Белозерские. Единственный сын князя Фёдора Романовича и Феодосии (ум. после 1389), младшей дочери Ивана Калиты.

Князя Ивана, как проведшего всю жизнь при отце, нельзя считать отдельным, самостоятельным Белозерским князем.

Биография 

Был союзником великого Суздальского князя Дмитрия Константиновича, который, пользуясь малолетством великого князя Московского Дмитрия Ивановича Донского, пытался сам занять великокняжеский престол. В 1363 году князь Иван Фёдорович, очевидно по поручению князя Дмитрия Константиновича, ездил в Орду и привез оттуда последнему от хана Мурада ярлык на великое княжение.

Но когда Дмитрий Иванович Донской осилил князя Дмитрия Константиновича, князь Иван Фёдорович перешёл на сторону первого. В 1375 году, вместе с отцом, ходил с ним на Великое княжество Тверское, где со служилыми князьями участвовал в осаде Твери. 

В августе 1380 года воевода в государевом полку в походе из Москвы к Куликову полю, 08 сентября, вместе со своим отцом участвовал в Передовом полку в Куликовской битве, где оба погибли геройской смертью.

Его имя, вместе с отцом, записаны в синодик Софийского новгородского собора и Успенского ростовского собора на вечное поминовение.

Семья 
От брака с неизвестной он имел единственного сына Константина.

Литература 
 
 
 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 2. 1810 г. Белозерский Иван Фёдорович. стр. 42.
 П.Н. Петров. История родов русского дворянства. Т. 1. Изд. Герман Гоппе. СПб. 1886 г. Белозерский Иван Фёдорович. стр. 107.
 Князь П.В. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб. Тип. К. Вингебера. 1854 г. Ч.I. Белозерский Иван Фёдорович. стр. 218.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Белозерский Иван Фёдорович. стр. 119, 189, 193. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 

Князья белозерские
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах
Рюриковичи по алфавиту